Wahlkreis 127 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 127
 Landtagswahlkreis 127